Сеони:

 Сеони — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Сеони — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.